Linstow steht für:

 Linstow (Adelsgeschlecht) in Mecklenburg und Dänemark
 Linstow (Dobbin-Linstow), ein Ortsteil der Gemeinde Dobbin-Linstow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Linstow ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Linstow (1832–1902), preußischer Generalleutnant
 Anne von Linstow (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Georg Ludwig Rudolf von Linstow (1743–1807), deutscher Generalmajor

 Hartwig von Linstow (1810–1884), dänisch-deutscher Verwaltungsjurist